Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1977.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 21. Jahrgang (1977), Heft 4 (fälschlicherweise mit 22. Jahrgang bezeichnet) 

1977
Tennisturnier 1977